Мејсвил има више значења:
 Мејсвил (Арканзас)
 Мејсвил (Колорадо)
 Мејсвил (Џорџија)
 Мејсвил (Ајова)
 Мејсвил (Кентаки)
 Мејсвил (Мисури)
 Мејсвил (Оклахома)
 Мејсвил (Северна Каролина)